Константи́н Ива́нович Арсе́ньев () — русский , статистик и , действительный член Российской академии (1836), академик Петербургской Академии наук (1841).

Биография 
Родился  года в селе Мироханово Чухломского уезда Костромской губернии в семье сельского православного священника.

В 1799—1806 годах учился в семинарии, затем отправился в Петербург. После окончания Педагогического института в 1810 году остался в нём в качестве преподавателя латинского языка и географии.

В ноябре 1812 года приехал в Петрозаводск вместе с другими преподавателями и студентами Педагогического института, эвакуированными из столицы в связи с Отечественной войной 1812 года. Занимался историей Олонецких горных заводов.

В 1820 году был посвящён в петербургской ложе «Избранного Михаила».

В 1819 году Константин Иванович Арсеньев был назначен адъюнкт-профессором по кафедре географии и статистики Санкт-Петербургского университета, однако через два года был уволен оттуда Руничем из-за либеральных взглядов. Рассмотрев лекции Арсеньева, изданные под заглавием «Начертание статистики Российского государства», и выделив из них «вредные места», в которых труд свободный превозносится над трудом крепостным, прославляется свобода промыслов, выражается сожаление об отсутствии кодификации законов (свода тогда еще не было), порицается подкупность судей и т. п., Рунич нашел, что лекции эти составляют «обдуманную систему неверия и правил зловредных и разрушительных в отношении к нравственности, образу мыслей и духу учащихся», и предписал ректору университета немедленно приостановить лекции Арсеньева. Вместе с другими профессорами, подвергшимися той же участи, Арсеньев был предан особо учрежденному «университетскому суду». Дело могло бы кончиться для ученого весьма печально, но Арсеньева спасло высокое покровительство великого князя Николая Павловича. Константин Иванович Арсеньев смог продолжить преподавательскую карьеру в Главном Инженерном и Михайловском артиллерийском училищах, и вскоре ему даже было разрешено посвятить свою «Историю народов и республик Древней Греции» имени государя императора.

В 1824—1828 годах Константин Иванович Арсеньев был редактором Комиссии по составлению законов. В 1828—1837 Арсеньев преподавал статистику, географию и историю будущему царю Александру II, в 1837 сопровождал его в поездке по России и вместе с В. А. Жуковским ходатайствовал перед ним за сосланного А. И. Герцена; «несказанно хорош» был с Герценом и в дальнейшем. В те же годы (с 1832) Арсеньев — член Совета Министерства внутренних дел, управлял работой статистического комитета Министерства внутренних дел (1835—1853). Опубликовал фундаментальный труд «Статистические очерки России» (1848). Тайный советник. Преподавал также в Реформатском училище.

Получил потомственное дворянство за личные заслуги.

В 1845 году он был в числе основателей Русского географического общества.

Вышел в отставку в 1853 году. В июне 1864 года тяжело больным перевезён в Петрозаводск — к старшему сыну Ю. К. Арсеньеву, занимавшему должность олонецкого губернатора, и жил у него вплоть до кончины  года. Похоронен в Петрозаводске, в .

Вклад в науку 

Константин Арсеньев является одним из создателей российской системы статистики, на основе статистических данных им было предложено несколько сеток экономического районирования, отражавших уровень развития сельского хозяйства в тех или иных регионах России (в том числе в зависимости от доли свободного труда по отношению к крепостному). Его опыт в этой области был использован многими географами 2-й половины XIX — начала XX века. Написанный Арсеньевым учебник «Краткая всеобщая география» оставался основным учебным пособием по этой дисциплине на протяжении тридцати лет и выдержал 20 переизданий. Исторические работы Арсеньева, посвящённые началу XVIII века, были написаны с использованием ранее закрытых архивных материалов, к которым он, благодаря близости к императорской семье, имел доступ.

Память 
В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска 20 мая 2015 года установлена над памятной плитой — памятная табличка К. А. Арсеньеву. В его честь в 1966 году названы скалы Арсеньева на Земле Королевы Мод в Антарктиде (координаты: ), обнаруженные и отмеченные на карте САЭ в 1961 году.

Библиография 
 
 
 
 Краткая всеобщая география. — 1818
 Изд. 3-е, испр. и доп. С четырьмя чертежами, изображающими системы мира. — СПб.: Печатано при Императорской Академии наук, 1823—1824
 
 
 Описание Олонецких горных заводов с кратким описанием Олонецкой губернии // Труды минералогического общества. СПб., 1830. Т. 1
 Гидрографическо-статистическое описание городов Российской империи // Журнал МВД. 1832—1834
 Гидрографическое описание России // Журнал МВД., 1836
  — сочинение было отмечено Жуковской премией в 1849 году
 
 
 Об устройстве управления в России с XV до исхода ХVІІІ столетия.
 Историко-статистическое обозрение монетного дела в России: Статья К. И. Арсеньева.
 Историко-статистический очерк народной образованности в России / [Соч.] (акад. К. И. Арсеньева).

Семья 
Был женат на Марии Карловне Баумгартен (1800—1862), дочери К. И. Баумгартена. Их дети:
 Юлий Константинович (1818—1873) — тайный советник, губернатор: Смоленский, Олонецкий, Тульский,;
 Константин Константинович (1837—1919) — адвокат, общественный и земский деятель; почётный член Вольного Экономического общества (1903), почётный академик по разряду изящной словесности Петербургской академии наук (1900);
 Мария Константиновна, вышла замуж за Дмитрия Прилуцкого; отец священник с. Мироханово (1885-95).

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Никитин Н. П. К. И. Арсеньев и его роль в развитии экономической географии в России // Вопросы географии. — Сб. 10. — Москва, 1948.
 Пашков А. М. К. И. Арсеньев в Петрозаводске // «Север». — 1997. — № 2-3.
 Пекарский П. П. О жизни и трудах К. И. Арсеньева // Сборник отделения русского языка и словесности Академии Наук. — СПб., 1872. — Т. IX
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2001. — 1224 с. — 3 000 экз. — ISBN 5-8243-0240-5.

Ссылки 
 Учёный и педагог
 Биография на сайте СПбГУ
 Арсеньев Константин Иванович
 Тайный советник Арсеньев — символ Петрозаводска
 Арсеньевские чтения
 Жуковская Т. Н., Ростовцев Е. А. Арсеньев Константин Иванович // Биографика СПбГУ

Статистики Российской империи
Выпускники Главного педагогического института (до 1819 года)
Преподаватели Главного педагогического института
Преподаватели Благородного пансиона при Санкт-Петербургском университете
Преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Николаевского инженерного училища
Преподаватели Реформатского училища (Санкт-Петербург)
Педагоги по алфавиту
Педагоги XIX века
Масоны России
Члены Академии Российской
Действительные члены Петербургской академии наук
Члены Русского географического общества до 1917 года
Константин Иванович
Тайные советники
Лауреаты Жуковской премии